Grobba steht für:
 Grobba (Byhleguhre-Byhlen), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Byhleguhre-Byhlen, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Grobba ist der Familienname von:
 Fritz Grobba (1886–1973), deutscher Diplomat